Ракужа — топоним

 Ракужа — село в Семёновском районе Черниговской области (Украина)
 Ракужа — приток Снова (бассейн Днепра) в Черниговской области (Украина)